Die Saison 2009/10 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 32. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim mit neun Punkten Vorsprung auf den FC-Astoria Walldorf.

In die Verbandsligen mussten der SV Spielberg, FC Denzlingen, TSV Crailsheim und SV Bonlanden absteigen.

Die Aufsteiger waren der SV Linx aus der Verbandsliga Südbaden, die SpVgg Neckarelz aus Verbandsliga Baden sowie der FSV Hollenbach aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der VfB Neckarrems aus der Verbandsliga Württemberg. Aufgrund des Rückzugs der Mannschaft während der laufenden Regionalliga-Spielzeit stieg der SSV Reutlingen 05 zwangsweise in die Oberliga ab. Der SV Waldhof Mannheim erhielt keine Lizenz für die folgende Regionalliga-Saison und musste somit ebenfalls in die Oberliga Baden-Württemberg zwangsabsteigen. Da die Lizenzversagung nach dem 6. Juni 2010 erfolgte, gab es keinen zusätzlichen Absteiger aus der Oberliga und in der folgenden Saison gingen 19 Mannschaften an den Start.

Die Torschützenkönig wurde Stefan Vogler vom Bahlinger SC mit 22 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, der FC Germania Friedrichstal, und Südbaden, der Offenburger FV, setzten sich die Mannheimer durch und erreichten die zweite Runde. Der VfB Neckarrems als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf der siegreiche FC Germania Friedrichstal auf den VfB Neckarrems. Die Neckarremser setzten sich mit letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Einzelnachweise

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2009/10 bei kicker.de

2009
Oberliga Baden-Wurttemberg 2009/10